Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Toray Pan Pacific Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl zimbabwsko-indický pár Cara Blacková a Sania Mirzaová, jehož členky do turnaje nezasáhly. Blacková do Tokia nepřicestovala. Deblová světová jednička Mirzaová zvolila start ve čtyřhře na paralelně probíhajícím Guangzhou International Women's Open v Kantonu, který s Hingisovou vyhrála.

Vítězem čtyřhry se stal třetí nasazený španělský pár Garbiñe Muguruzaová a Carla Suárezová Navarrová, který ve finále zdolal tchajwanské turnajové dvojky Čan Chao-čching a Čan Jung-žan výsledkem 7–5 a 6–1. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů. Muguruzaová vybojovala na okruhu WTA Tour pátý deblový titul a pro Suárezovou Navarrovou to byla třetí trofej ze čtyřhry.

Nasazení párů 
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (1. kolo)
  Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (finále)
  'Garbiñe Muguruzaová /  Carla Suárezová Navarrová (vítězky)
  Belinda Bencicová /  Kristina Mladenovicová (1. kolo, odstoupily)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Pan Pacific Open
WTA Tour 2015
Tenis v Japonsku v roce 2015